Mas och MAS kan syfta på:

Mas
 Mas –  en populär benämning på en man eller pojke från Dalarna
 Rumpmas – en dalkarl som kommer från södra Dalarna
 Kransmas – en manlig utdelare av segerkransen i damers idrottstävlingar
 Mas – ett svenskt kortspel för i första hand tre deltagare, se skitgubbe
 Artur Mas i Gavarró (1956– ), katalansk spansk politiker, se Artur Mas

MAS
 MAS – IATA:s kod för Malaysia Airlines
 MAS – ett tidigare regionsjukhus i Malmö, se Universitetssjukhuset Mas
 MAS – en befattningshavare inom den kommunala hälso- och sjukvården, se Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 MAS – IATA:s kod för Momote Airport
 MAS – Internationella olympiska kommitténs kod för Malaysia, se Lista över IOK:s landskoder
 MAS – ett bolivianskt politiskt parti, se Movimiento al Socialismo
 MAS –  ett etnologiskt, kulturhistoriskt, lokalhistoriskt, konst- och sjöfartsmuseum i Antwerpen, se Museum aan de Stroom
 MAS – Förkortning för Manufacture d'armes de Saint-Étienne, fransk vapentillverkare
 MAS – Förkortning av hundrasen Miniature american shepherd

Geografi

Frankrike 

 Mas-de-Londres, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Mas-Cabardès, departementet Aude i regionen Occitanien,

Indonesien 

 Mas (ort i Indonesien), 
 Pulau Maas, ö, Moluckerna, 
 Desa Mas, administrativ by, Provinsi Bali,

Italien 

 Mas (ort i Italien, Veneto), Provincia di Belluno, 
 Mas (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Pordenone, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar